Yxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yxtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Yxtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (28,1 ha)
Lilla Yxtjärnen, sjö i Säters kommun, 
Stora Yxtjärnen, sjö i Säters kommun,  (7,2 ha)
Yxtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (9,12 ha)
Yxtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Yxtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn